Округ Клей () располагается в США, штате Южная Дакота. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 13 864 человек. Был основан в 1862 году, получил своё наименование в честь американского политического и военного деятеля Генри Клея.

География 

По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1 080,5 км², из которых 1 067,6 км² суша и 13,2 км² или 1,22 % это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 13 537 жителей в составе 4 878 домашних хозяйств и 2 721 семей. Плотность населения составляет 13,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 5 438 жилых строений, при плотности застройки около 5,00-ти строений на км2. Расовый состав населения: белые — 92,78 %, афроамериканцы — 1,00 %, коренные американцы (индейцы) — 2,66 %, азиаты — 1,95 %, гавайцы — 0,01 %, представители других рас — 0,29 %, представители двух или более рас — 1,31 %. Испаноязычные составляли 0,89 % населения независимо от расы.

В составе 28,00 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 45,00 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 8,10 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 44,20 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 31,00 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 8,00 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,32 человека, и средний размер семьи 2,93 человека.

Возрастной состав округа: 18,80 % моложе 18 лет, 31,50 % от 18 до 24, 23,80 % от 25 до 44, 15,80 % от 45 до 64 и 15,80 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 25 лет. На каждые 100 женщин приходится 94,30 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 92,50 мужчин.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт правительства округа Клей, штат Южная Дакота  
 Историческое общество округа Клей, штат Южная Дакота 
 Ассоциация официальных лиц округа Клей, штат Южная Дакота 

Округа Южной Дакоты